Asendorf est un nom de lieu notamment porté par :
 Asendorf (Diepholz), municipalité allemande de Basse-Saxe, dans l'arrondissement de Diepholz
 Asendorf (Harburg), municipalité allemande de Basse-Saxe, dans l'arrondissement de Harburg
 Asendorf, quartier de la municipalité allemande de Kalletal (Rhénanie-du-Nord-Westphalie)
 Asendorf, quartier de la municipalité allemande de Teutschenthal (Saxe-Anhalt)